Заречный парк — железнодорожная платформа Пензенского региона Куйбышевской железной дороги на линии Пенза — Ртищево. Расположена на юго-западе Пензы, в пределах «Заречного парка железнодорожной станции Пенза III». На платформе останавливается одна пара пригородных поездов (Пенза — Ртищево и обратно). Выход с платформы — к путям Заречного парка и промзоне Пензы.

Пригородное следование

Примечания

См. также 
 Пенза I
 Пенза II
 Пенза III
 Пенза IV
 рзд. Арбеково

Ссылки 

Станции Пензенского региона Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Пензы